Kanton Montpellier-1
 Kanton Montpellier-2
 Kanton Montpellier-3
 Kanton Montpellier-4
 Kanton Montpellier-5
 Kanton Montpellier-6
 Kanton Montpellier-7
 Kanton Montpellier-8
 Kanton Montpellier-9
 Kanton Montpellier-10